Fejsa ist der Familienname folgender Personen:

 Darko Fejsa (* 1987), serbischer Fußballspieler
 Ljubomir Fejsa (* 1988), serbischer Fußballspieler